L.E.Navas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Luisa Eugenia Navas
 Luisa Eugenia Navas Bustamante